

Geografia
Nuova Cliternia è una frazione del comune di Campomarino.

Storia
Esistono due città antiche denominate Cliternia: 
Cliternia – antica città degli Equi;
Cliternia – antica città costiera dei Frentani situata nei pressi del torrente Saccione, nell'attuale Molise.